Francesco Caglioti – accademico, critico d'arte e saggista italiano
 Luciano Caglioti – chimico e accademico italiano
 Vincenzo Caglioti – chimico e accademico italiano